NGC 1365 (другие обозначения — ESO 358-17, MCG −6-8-26, VV 825, FCC 121, IRAS03317-3618, PGC 13179) — спиральная галактика с перемычкой в созвездии Печь. В ядре галактики находится сверхмассивная чёрная дыра. Благодаря затмению учёным удалось вычислить её размер.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика входит в Скопление Печи.

В 2009 году астрономы обнаружили избыток рентгеновского излучения у чёрной дыры в центре галактики. Исследования показали, что в диапазоне энергий выше 2 килоэлектронвольт количество фотонов, как минимум, на два порядка выше расчетного.

В 2013 году астрономы определили массу и угловую скорость чёрной дыры в центре галактики.

В галактике вспыхнула сверхновая  типа IIP, её пиковая видимая звездная величина составила 14,0.

В галактике вспыхнула сверхновая  типа Ia, её пиковая видимая звездная величина составила 15,6.

В галактике вспыхнула сверхновая  типа II, её пиковая видимая звездная величина составила 13,5.

Галактика NGC 1365 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1365 в группу также входят ещё 22 галактики.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NGC 1365: величественная островная вселенная
 

1365
Печь (созвездие)
Спиральные галактики с перемычкой
Скопление Печи